Sentier steht für:
 Sentier (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Le Sentier, Fraktion in der politischen Gemeinde Le Chenit, Kanton Waadt, Schweiz
 Sentier (Gens), römischer Familienverband aus Phönizien